

Patronyme 
Hofmann est un nom de famille courant de langue allemande. Le patronyme se forme vers le  à partir de l'allemand Hof, et désigne le fermier. Il est porté par (ordre alphabétique) :
 Adolf Hofmann (1882-1956), artiste autrichien ;
 Albert Hofmann (1906-2008), chimiste suisse ;
 Armin Hofmann (1920-2020), graphiste suisse ;
 Arthur Hofmann (1863-1944), homme politique allemand ;
 August Wilhelm von Hofmann (1818-1892), chimiste allemand ;
 Blaise Hofmann (1978-), écrivain suisse ;
 Caspar Hofmann (1572-1648), médecin allemand ;
 Corinne Hofmann (1960-), écrivaine suisse ;
 Detlef Hofmann (1963-), kayakiste allemand ;
 Ernst Reinhold von Hofmann (1801-1871), explorateur et minéralogiste russe ;
 Frantz Hofmann, alias Ztnarf (né en 1985), auteur de bande dessinée belge.
 Fritz Hofmann (1871-1927), athlète allemand ;
 Fritz Hofmann (1866, 1956), chimiste allemand ;
 Gert Hofmann (1931-1993), écrivain allemand ;
 Grégory Hofmann (1992-), hockeyeur suisse ;
 Gunther O. Hofmann (1957-), chirurgien, physicien et professeur allemand ;
 Gus Hofmann, pilote de rallye kenyan ;
 Gustav Hofmann (1798-1866), homme politique hessois ;
 Hans Hofmann (1880-1966),  peintre allemand ;
 Hasso Hofmann (1934-2021), philosophe allemand ;
 Heinrich Hofmann (1824-1911), peintre allemand ;
 Heinrich Hofmann (1842-1902), compositeur allemand ;
 Jakob Hofmann (1876-1955), sculpteur et dessinateur allemand ;
 Jean-Jacques Hofmann (1635-1706), Littérateur, théologien, historien suisse ;
 Johann Moritz Hofmann (1653-1727), médecin et professeur d'université allemand du Saint Empire ;
 Jonas Hofmann (1992-), footballeur allemand ;
 Josef Hofmann (1876-1957), pianiste américain d'origine polonaise ; 
 Judith Hofmann (1967- ), actrice suisse ; 
 Julius Hofmann (1840-1896), architecte autrichien ;
 Karl Hofmann (1896-1933), architecte allemand ;
  (1932-), mathématicien allemand ;
 Klaus Hofmann (1939-), musicologue allemand ;
 Leopold Hofmann (1738-1793), compositeur autrichien ;
 Leopold Hofmann (1905-1976), footballeur autrichien ;
 Louis Hofmann (1997-), acteur allemand ;
 Michel-Rostislav Hofmann (1915-1975), écrivain, traducteur et musicologue franco-russe ;
 Murad Hofmann (1931-2020), écrivain et avocat allemand ;
 Otto Hofmann (1896-1982), dirigeant nazi autrichien ;
 Paul Hofmann (1912-2008), journaliste américain d'origine viennoise ; 
 Peter Hofmann (1944-2010), ténor allemand ;
 Richard Beer-Hofmann (1866-1945), poète et dramaturge autrichien ;
 Urs Hofmann (1956-), personnalité politique suisse ;
 Werner Hofmann (1928-2013), historien de l'art autrichien ;
 Willi Hofmann (1940-), bobeur suisse.